Estructura puede referir:
En astronomía
 la estructura estelar, o disposición interna de las estrellas y su forma;
 la estructura del Universo a gran escala, en que las galaxias forman agrupaciones galácticas;
En música
 la estructura musical, sinónimo de forma musical, es decir, la organización de las ideas musicales;
En ciencias sociales
 la estructura demográfica, o el estudio de la conformación de la población de un país, región o ciudad;
 la estructura social, concepto que describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos;
 la estructura de personalidad, conjunto de características de una persona que determinan su comportamiento;
En ciencias aplicadas
 una estructura de datos, forma de organizar un conjunto de datos elementales;
 las estructuras de control, que permiten modificar el flujo de ejecución de un programa;
 la estructura resistente, o conjunto de sólidos resistentes vinculados entre sí, diseñado para resistir combinaciones de fuerzas con un fin determinado;
En ciencias exactas
 las estructuras algebraicas, un objeto matemático;
 la estructura de categoría, o ausencia de estructura según la teoría de categorías.
En química
 la estructura química de una sustancia química.

Enlaces externos